Сборная всех звёзд защиты НБА () — символическая команда, составленная из лучших игроков обороны Национальной баскетбольной ассоциации, выбирается с сезона 1968/69. Состав сборной определяется голосованием главных тренеров команд ассоциации, которым не позволяется голосовать за игроков своих команд. Команда состоит из двух пятёрок игроков, первой и второй — всего из 10 человек. Голосование по определению лучших происходит следующим образом: каждый голосующий называет свою сборную из 10 человек; за попадание в первую пятёрку игрок получает 2 балла, во вторую пятёрку — 1 балл. В зависимости от количества набранных баллов игроки попадают в первую или вторую команду. При равенстве баллов у игроков, претендующих на 5-ю позицию в первой или второй сборной, оба включаются либо в первую, либо во вторую сборную соответственно. Распределения по позициям как в сборной всех звёзд в этом голосовании не делается, так, например, в 2006 году вторая команда состояла из трёх форвардов, одного центрового и одного защитника.

Лидером по количеству включений в сборную является Тим Данкан. Он выбирался 13 раз подряд, начиная с первого года выступления в НБА в 1998 году. Карим Абдул-Джаббар выбирался 11 раз; Кевин Гарнетт, Скотти Пиппен и Коби Брайант по 10 раз. Майкл Джордан и Гэри Пэйтон делят рекорд по количеству попаданий в первую пятёрку — по 9 раз. Пиппен, Бобби Джонс, Гарнетт и Брайант включались в первую пятёрку по 8 раз, а Уолт Фрейзер и Деннис Родман по 7. Всего 6 иностранных игроков включались в сборную: Хаким Оладжьювон из Нигерии, Патрик Юинг с Ямайки, Дикембе Мутомбо из Демократической Республики Конго, Андрей Кириленко из России, Тим Данкан и Раджа Белл с Американских Виргинских островов. Несмотря на то, что Данкан и Белл являются гражданами США, они все равно считаются иностранными игроками в НБА.

Победители

По количеству включений 
В таблице указаны игроки, которые как минимум 4 раза включались в первую сборную всех звёзд защиты НБА.

Заметки 

  Титул лучшего оборонительного игрока НБА впервые был присужден в 1983 году.
  Перед началом сезона 1971-72 Лью Алсиндор принял ислам и поменял имя на Карим Абдул-Джаббар.
  Когда Оладжьювон приехал в США, в Хьюстонском университете его имя произносили как Аким (), но 9 мая 1991 года он объявил, что добавил к своему имени букву Х ().

Примечания

Ссылки 
 All-Defensive Teams
 NBA & ABA All-Defensive Teams

Награды НБА